Това е непълен Списък на римските цензори на Римската република

5 век пр.н.е. 
Преди 443 пр.н.е. управляващите консули водят гражданските листове. С приемането в тези листове се ставало римски гражданин и данъкоплащащ. През 443 пр.н.е. тази задача се поема от двама затова избрани цензори (от съсловието на патрициите).

4 век пр.н.е. 
През 393 пр.н.е. за пръв и последен път след смъртта на един цензор се избира един заместник (суфект-цензор – censor suffectus). Марк Корнелий Малугиненсис замества Гай Юлий Вописк Юл. С Гай Марций Рутил през 351 пр.н.е. за пръв път един плебей е избран за тази служвба. Това право дотогава имат само патрициите. През 339 пр.н.е. по закон Lex Publilia, трябва най-малко един от цензорите да произлиза от плебейска фамилия.

3 век пр.н.е.

2 век пр.н.е. 
През 131 пр.н.е. за пръв път двата цензори са от плебейски фамилии.

1 век пр.н.е. 
Диктаторът Сула премахва през 81 пр.н.е. службата цензор. Цензората е въведен отново през 70 пр.н.е. Също по времето на римската гражданска война (по времето на Гай Юлий Цезар) не се избитат цензори.

Цензори през Римската империя 

 14 г. – Император Цезар Август III и Тиберий Юлий Цезар

Източници 
 "Timeline – Censors of Rome During the Roman Republic" Bibliographia
 „Censor“ in William Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities (Londinii, 1842/1890), текст , pp. 260 – 266

Списъци на хора
!